Mergler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Mergler (1897–1967), deutscher Politiker (CSU)
 Georg Mergler (1805–1881), Landtagsabgeordneter im Herzogtum Nassau
 Marie J. Mergler (1851–1901), amerikanische Ärztin, Chirurgin und Schriftstellerin
 Wilhelm Mergler (1835–1909), Landtagsabgeordneter im Herzogtum Nassau